Kentaro Yano peut désigner :
 Kentaro Yano (1912-1993), mathématicien japonais ;
  (1957-), auteur japonais de mangas.

Voir aussi